Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 1985 () — 7-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 16 по 24 ноября 1985 года в городе Перт (Австралия).

Победителями Трофея чемпионов (в 3-й раз в своей истории) стала сборная Австралии, второе место заняла сборная Великобритании, бронзовым призёром чемпионата стала сборная ФРГ.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир; 1-е место на Трофее чемпионов 1984, 3-е место на чемпионате мира 1982
  — 1-е место на Олимпийских играх 1984 и чемпионате мира 1982
  — 2-е место на чемпионате мира 1982 и на Олимпийских играх 1984
  — 3-е место на Олимпийских играх 1984
  — 4-е место на чемпионате мира 1982
  —

Результаты игр

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1985 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1985 на сайте todor66.com

1985
Ноябрь 1985 года
Спорт в Австралии в 1985 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Австралии
Международные спортивные соревнования в Перте (Австралия)